Engels voetbalelftal onder 16 (mannen)
Engels voetbalelftal onder 16 (vrouwen)